Список пам'яток архітектури національного значення — перелік об’єктів культурної спадщини національного значення (в частині  пам’яток архітектури), які внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, ведення якого забезпечує Міністерство культури та інформаційної політики України. 

Частково реєстр формується шляхом перенесення пам'яток із списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 р. № 970 “Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР” (ЗП УРСР, 1963 р., № 8, ст. 76; 1979 р., № 10, ст. 71)  (постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 929 , від 30 серпня 2017 року N 659 , від 25 січня 2018 року N 32 , від 23 травня 2018 року N 396 , від 21 серпня 2019 року N 763 , від 25 червня 2020 р. N 514 , від 25 червня 2020 року N 518 ).

м. Київ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

АР Крим

м. Севастополь

Джерела

Державний реєстр нерухомих пам'яток України . 

 
Переліки пам'яток архітектури